Леви́-Мирпуа́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Леви-Мирпуа, Антуан де (1884—1981) — французский историк, автор книг на исторические темы, член Французской академии.
  (1792—1851) — французский политик.
 Леви-Мирпуа, Гастон-Пьер де (1699—1757) — французский военачальник и дипломат, маршал Франции.
  (ум. 1330) — французский религиозный деятель.
  (1846—1928) — французский политик.
  (1753—1794) — французский военачальник и политик.
  (1909—1951) — французский писатель.

См. также